La voz Senior puede referirse a:
 La voz Senior, concurso de canto español emitido por Antena 3.
 La voz Senior, concurso de canto peruano emitido por Latina Televisión.
 La voz Senior, concurso de canto colombiano emitido por Caracol Televisión.